Uzysk — pojęcie dotyczące procesów przetwarzania (wytwarzania); jest to wartość wynikająca ze stosunku ilości produktu wyjściowego w stosunku do potencjalnej ilości wytworzonej, wyrażonej w procentach.

Technologia